Josías, príncipe heredero de Waldeck y Pyrmont (; 13 de mayo de 1896 - 30 de noviembre de 1967) fue el heredero al trono del Principado de Waldeck-Pyrmont y un general de las SS. Desde 1946 hasta su muerte, fue el jefe de la Casa Principesca de Waldeck-Pyrmont. Después de la II Guerra Mundial, fue sentenciado a cadena perpetua en el proceso de Buchenwald (después conmutada a 20 años de prisión) por su participación en el "plan común" de violaciones de las leyes de guerra en conexión con los prisioneros de guerra retenidos en el campo de concentración de Buchenwald, pero fue liberado después de tres años en prisión por razones de salud.

Primeros años 
Nació en Arolsen en el castillo de la familia reinante, el mayor de los hijos y heredero del príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont y su consorte la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe. Era sobrino de Guillermo II, Rey de Wurtemberg, y Emma de Waldeck-Pyrmont, reina regente de los Países Bajos. También era primo de Guillermina, reina de los Países Bajos, y Carlos Eduardo, duque de Sajonia-Coburgo-Gotha. Se alistó en el Ejército Alemán como cadete y luchó en la Primera Guerra Mundial, donde sufrió graves heridas. Al final de la guerra, su familia perdió su Principado en tanto que Waldeck-Pyrmont se convirtió en Estado Libre dentro de la nueva República de Weimar.

SS y servicio de gobierno 
Después de la guerra, Josías estudió agricultura. El 1 de noviembre de 1929, entró en el Partido Nazi de Adolf Hitler, convirtiéndose en miembro de las SS el 2 de marzo de 1930. Fue inmediatamente seleccionado como ayudante de Sepp Dietrich (uno de los líderes de las SS), antes de convertirse en ayudante y jefe de personal de Heinrich Himmler en septiembre de 1930.

Josías fue elegido miembro del Reichstag por Düsseldorf-Oeste en 1933 y ascendido al rango de Teniente General de las SS. Fue promocionado de nuevo en 1939 como Jefe/Comandante de la Policía y de las SS en Weimar. En esta posición tenía autoridad supervisora sobre el campo de concentración de Buchenwald. Buchenwald llamó la atención de Waldeck por primera vez en 1941. Echando un vistazo a la lista de muertos del campo, había tropezado con el nombre del Dr. Walter Krämer, un jefe de hospital en Buchenwald. Lo reconoció porque el Dr. Krämer lo había tratado con éxito en el pasado. El príncipe investigó el caso y descubrió que Karl Otto Koch, el comandante del Campo, había ordenado la muerte de Krämer y Karl Peixof (un asistente del hospital) como "prisioneros políticos" porque lo habían tratado de sífilis, un hecho que Koch quería mantener en secreto. Josías también recibió informes, según los cuales a un cierto prisionero le habían disparado mientras intentaba escapar. Por ese tiempo, Koch había sido transferido al campo de concentración de Majdanek en Polonia, pero su esposa, Ilse, todavía vivía en la casa del comandante del Campo en Buchenwald. Josías ordenó una investigación a gran escala del campo por parte de Dr. Georg Konrad Morgen, un oficial de las SS quien era juez en un tribunal alemán. A través de la investigación, fueron reveladas más órdenes de Koch de dar muerte a prisioneros del campo, así como evidencias de malversación de propiedades robadas a los prisioneros. Igualmente se descubrió que el prisionero a quien "habían disparado mientras intentaba escapar" le habían ordenado que fuera a buscar agua de un pozo a cierta distancia del campo, cuando le dispararon por la espalda; este había ayudado asimismo a tratar la enfermedad de sífilis de Koch. Se presentaron cargos contra Koch por incitación al asesinato por parte del príncipe Josías y el Dr. Morgen, al que más tarde se añadió el de malversación. Otros oficiales del campo también fueron imputados, incluyendo Ilse Koch. El juicio resultó en una condena a muerte para el comandante del campo, quien fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 5 de abril de 1945. Morgen estaba convencido de la culpabilidad de Ilse Koch en crímenes especialmente sádicos, pero los cargos contra ella no pudieron probarse; fue detenida por las autoridades alemanas hasta principios de 1945.

Adolf Hitler eligió a Josías para servir en la Ordnungspolizei (policía uniformada) en abril de 1941 y, un año más tarde, fue nombrado Alto Comisionado de Policía en la Francia Ocupada. Una de sus primeras actuaciones fue la de ordenar que rehenes franceses fueran situados en trenes de transporte de tropas alemanas para evitar los actos de sabotaje. Fue hecho general de las Waffen-SS en julio de 1944.

Arresto y últimos días 

Josías fue arrestado el 13 de abril de 1945 y sentenciado a cadena perpetua por un tribunal americano en Dachau durante el proceso de Buchenwald el 14 de agosto de 1947. El primero de los dos cargos por el que fue condenado alegaba de que él era personalmente responsable de los crímenes en Buchenwald, ya que el campo estaba situado dentro de su jurisdicción, no sin considerar que nunca tuvo el comando directo del mismo. El segundo cargo fue el hecho de que ordenara la ejecución del Comandante del Campo de Buchenwald, Standartenführer Karl Otto Koch, después de que se descubriera que Koch había deshonrado a las SS y a sí mismo. El Gobernador Militar de Alemania en la zona americana, el general Lucius D. Clay, ordenó que las sentencias del proceso de Buchenwald fueran reexaminadas sobre la base de informes más extensos y, el 8 de junio de 1948, fueron confirmadas quince penas de muerte y conmutadas otras siete. La mayoría de las penas de prisión también fueron conmutadas, incluyendo la de Josías (de pena de muerte a veinte años). Estuvo confinado en Landsberg am Lech, donde cumplió solo tres años de prisión de su sentencia antes de ser liberado en diciembre de 1950 por razones de salud. Le fue concedida una amnistía por el Ministro Presidente de Hesse en julio de 1953, que resultó en una significante reducción de la multa que le habían impuesto.

Jefe de la Casa de Waldeck y Pyrmont 

Josías se convirtió en jefe de la Casa de Waldeck-Pyrmont a la muerte de su padre, el 26 de mayo de 1946, mientras estaba bajo arresto. Murió en su finca, Schloss Schaumburg, en 1967, y fue sucedido como jefe de la casa por su único hijo varón el príncipe Viduquindo.

Familia 
El príncipe Josías se casó con la duquesa Altburg de Oldenburgo (1903-2001), una hija del anterior gran duque de Oldenburgo, Federico Augusto II, el 25 de agosto de 1922 en Rastede. Tuvieron cinco hijos:

 Princesa Margarita de Waldeck y Pyrmont (22 de mayo de 1923 - 21 de agosto de 2003); casada (1952) y div. (1979) con el conde Francisco Augusto zu Erbach-Erbach (n. 1925)
 Princesa Alejandra de Waldeck y Pyrmont (25 de septiembre de 1924 - 4 de septiembre de 2009); casada (1949) con el príncipe Botho de Bentheim y Steinfurt (1924-2001)
 Princesa Ingrid de Waldeck y Pyrmont (n. 2 de septiembre de 1931)
 Príncipe Viduquindo de Waldeck y Pyrmont (n. 9 de marzo de 1936); casado (1988) con la condesa Cecilia de Goëss-Saurau (n. 1956)
 Princesa Gúdula de Waldeck y Pyrmont (n. 22 de agosto de 1939); casada (1958) y div. (1972) con el príncipe Federico Guillermo de Wied (1931-2001); casada por segunda vez (1968) con Horst Dierkes (n. 1939)

Títulos, estilos, honores, y armas

Títulos y estilos 
 13 de mayo de 1896 - 26 de mayo de 1946: Su Alteza Serenísima Josías, príncipe heredero de Waldeck y Pyrmont
 26 de mayo de 1946 - 30 de noviembre de 1967: Su Alteza Serenísima el príncipe de Waldeck y Pyrmont

Sumario de su carrera en las SS

Fechas del rango 
 SS-Sturmbannführer: 6 de abril de 1930
 SS-Standartenführer: 11 de mayo de 1930
 SS-Oberführer: 15 de septiembre de 1931
 SS-Gruppenführer: 15 de marzo de 1932
 SS-Obergruppenführer: 30 de enero de 1936
 General der Polizei: 8 de abril de 1941
 General der Waffen-SS: 1 de julio de 1944

Condecoraciones notables 
 Cruz de Hierro de 1914 de Segunda (?) y Primera (?) Clases
 Cruz al Mérito de Guerra de Segunda (1939) y Primera (1939) Clases con Espadas
 Insignia de Asalto de Infantería (?)
 Cruz Alemana en Oro (?)
 Medalla al Largo Servicio de la NSDAP en Plata (?)
 Medalla al Largo Servicio en las SS en 4 (?), 8 (?), y 12 (?) años
 Anillo de Honor de las SS (?)
Espada de Honor Reichsführers-SS (?)
 Daga de Honor de las SS (1936)
 Espada de la I Guerra Mundial del Erbprinz Josias Waldeck von Pyrmont (?)
 Broche de la Cruz de Hierro de Segunda (1939) y Primera (1939) Clases
 Medalla de herido de la I Guerra Mundial en Negro (1918)
 Placa Dorada del Partido (30 de enero de 1939)
Cruz de Honor de 1914-1918 (1934)
 Medalla de Guerra Otomana (también llamada "estrella de Gallipoli") (?)

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Príncipes de Waldeck-Pyrmont
Miembros del Partido Nazi
Oficiales de las SS
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Condecorados con la primera clase de la Cruz de Hierro
Nobles de Alemania del siglo XX
Condecorados con la segunda clase de la Cruz de Hierro
Condecorados con la primera clase del Broche de la Cruz de Hierro